Marija Tudor (1516.-1558.) - engleska kraljica (1553.-1558.), nazivana Krvava Marija zbog brojnih pogubljenja engleskih protestanata
 Krvava Mary (koktel) - koktel s votkom i sokom od rajčice
 Krvava Marija (legenda) - urbana legenda o sablasti koja se pojavljuju kada se njeno ime ponovi više puta pred ogledalom